Площа Леніна — назва урбанонімів у населених пунктах пострадянських країн.

Площа Леніна — площа в Донецьку
 Площа Леніна — площа в Луганську
 Площа Леніна — площа в Севастополі
 Площа Леніна — площа в Сімферополі

 Площа Леніна — колишня назва Центральної площі в Апостоловому
 Площа Леніна — колишня назва Центральної площі в Барвінковому
 Площа Леніна — колишня назва Соборно-Миколаївської площі в смт Березнегувате
 Площа Леніна — колишня назва площі Соборності в Богодухові
 Площа Леніна — колишня назва площі Соборності в Ватутіному
 Площа Леніна — колишня назва площі Свободи в Генічеську
 Площа Леніна — колишня назва площі Свободи в Глухові
 Площа Леніна — колишня назва площі Героїв Майдану в Дніпрі
 Площа Леніна — колишня назва площі Арутюнова в Добропіллі
 Площа Леніна — колишня назва площі Миру в Жовтих Водах
 Площа Леніна — колишня назва Запорізької площі в Запоріжжі
 Площа Леніна — колишня назва Слобожанської площі в смт Золочів
 Площа Леніна — колишня назва площі Героїв в Кам'янському
 Площа Леніна — колишня назва Соборної площі в Каневі
 Площа Леніна — колишня назва площі Миру в Краматорську
 Площа Леніна — колишня назва Центральної площі в Куп'янську
 Площа Леніна — колишня назва площі Соборності в Лозової
 Площа Леніна — колишня назва площі Свободи в Маріуполі
 Площа Леніна — колишня назва Соборної площі в Миколаєві
 Площа Леніна — колишня назва площі Івана Франка в Ніжині
 Площа Леніна — колишня назва площі Князя Ігоря в Новгороді-Сіверському
 Площа Леніна — колишня назва площі Героїв в Новомосковську
 Площа Леніна — колишня назва Соборної площі в Олександрії
 Площа Леніна — колишня назва Успенської площі в Охтирці
 Площа Леніна — колишня назва площі Тараса Шевченка в Первомайську, Миколаївська область
 Площа Леніна — колишня назва площі Конституції в Полтаві
 Площа Леніна — колишня назва площі Миру в Попасної
 Площа Леніна — колишня назва площі Незалежності в Путивлі
 Площа Леніна — колишня назва Володимирської площі в Рубіжному
 Площа Леніна — колишня назва площі Патріотів в смт Сарата
 Площа Леніна — колишня назва Портової площі в Скадовську
 Площа Леніна — колишня назва площі Незалежності в Сумах
 Площа Леніна — колишня назва площі Соборності в Умані
 Площа Леніна — колишня назва площі Перемоги в Фастові
 Площа Леніна — колишня назва Соборної площі в Черкасах
 Площа Леніна — колишня назва Соборної площі в Чугуєві

Площа Леніна — станція Московської лінії Мінського метрополітену
 Площа Леніна — колишня назва площі Незалежності в місті Мінськ

Площа Леніна (piazza Lenin) — площа в Кавріаго

Див. також 
 Вулиця Леніна
 Проспект Леніна

Площі